Сердцебиение вуду () — американско-бельгийский эксплуатационный фильм ужасов 1972 года режиссёра Чарльза Низета.

Фильм считается утерянным.

Сюжет 
Экспериментальная сыворотка превратила человека в клыкастого убийцу-зверя.

В ролях 
 Рэй Молина — Доктор Блейк
 Филип Ан — Мао Цэтюнг
 Стэн Мэсон — Инспектор Брэди

Производство

Съёмки 
Фильм был снят на студии «ATF Studios» в Лас-Вегасе, штат Невада.

Релиз 
Фильм был впервые показан в 1970 году на Международном Каннском кинофестивале под названием «Секс-сыворотка Доктора Блейка».

Позже в 1975 году в США он был выпущен в кинотеатрах ограниченным тиражом.

Дальнейшая судьба 
На сегодняшний день фильм «Сердцебиение вуду» считается утерянным, так как постер, трейлер и рекламные объявления фильма в газетах считаются единственными доступными материалами.

Примечания

Ссылки 

Утерянные фильмы ужасов
Фильмы ужасов Бельгии
Фильмы 1972 года
Фильмы ужасов США